Monji El Ouni est un acteur tunisien.

Biographie

Filmographie

Cinéma

Télévision 

 1986 : Khatini d'Abdelkader Jerbi
 1987 : Bila Inwen de Slaheddine Sghiri
 1989 : Shan tounsi
 1990 : Hokm El Ayam d'Abdelkader Jerbi et Fraj Slama
 2003 : Douroub Elmouejha d'Abdelkader Jerbi
 2007 : Mabinetna
 2021 : Ken Ya Makenech d'Abdelhamid Bouchnak : le roi Satour

Théâtre 

 1974 : El Karita de Lamine Nahdi et Jamel Eddine Berrahal

Liens externes 
 
 .
 .

Acteur tunisien de cinéma
Acteur tunisien de télévision
Acteur tunisien de théâtre
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Lieu de naissance inconnu